Уэртеецветные () — порядок двудольных растений. В системе классификации APG III (2009) включён в группу malvids (eurosids II), которая входит в группу rosids; в системах классификации APG II (2003) и APG I (1998) этого порядка не было.

Ранее в качестве русского наименования порядка Huerteales обычно использовался тот же термин, что и для наименования семейства Huerteaceae — Уэртеевые.

Синоним:

Семейства 
 Dipentodontaceae
 Perrottetiaceae
 Tapisciaceae

Филогенетика 
,

Примечания

Ссылки 
 

Порядки растений
Двудольные
Таксоны, описанные Александром Борисовичем Доуэльдом